Uniwersalny żołnierz (film 1971)
 Uniwersalny żołnierz (film 1992)
 Uniwersalny żołnierz II: Towarzysze broni (1998)
 Uniwersalny żołnierz III: Niewyrównane rachunki (1998)
 Uniwersalny żołnierz: Powrót (1999)
 Uniwersalny żołnierz: Regeneracja (2009)
 Uniwersalny żołnierz: Dzień odrodzenia (2012)
 Uniwersalny żołnierz (seria)

Zobacz też 
 Universal Soldier